Fantomas contro Fantomas (Fantômas contre Fantômas), film francese del 1914 diretto da Louis Feuillade.
Fantomas contro Fantomas (Fantômas contre Fantômas), film francese del 1949 diretto da Robert Vernay.

Pagine correlate
Fantômas (disambigua)